

Орловська сільська рада — сільське поселення, Архангельський район, Башкортостан
 Орловська сільська рада — сільське поселення, Благовіщенський район, Башкортостан
 Орловська сільська рада — сільське поселення, Німецький національний район, Алтайський край
 Орловська сільська рада — сільське поселення, Янаульський район, Башкортостан